Александр Владимирович Зингман (, ; , Минск) — бизнесмен, гражданин Республики Беларусь и США. Почетный консул Республики Зимбабве в Республике Беларусь (с 2019).

На протяжении 20 лет работает на африканском континенте, занимаясь проектами в различных сферах: сельское хозяйство, логистика, горнодобывающая промышленность, инфраструктурное строительство. 

Осуществляет реализацию проектов в сфере строительства инфраструктурных объектов, таких как мосты, дороги, здания различного назначения, а также госпитали, социальное жилье, отели и гостиницы. Также занимается инвестициями в сельскохозяйственные проекты. В частности, занимается поставками белорусской сельскохозяйственной техники в страны африканского региона от следующих производителей: МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Гомсельмаш, Гомсельмаш, Лидагропроммаш, Бобруйскагромаш.

Биография 
Родился 26 ноября 1966 года в Минске.

В 1980-х эмигрировал с родителями в США, где его отец устроился на работу компьютерным специалистом.

В 1983—1985 годах проходил военную службу в Советской армии в Прикарпатском военном округе.

В 1985—1989 годах обучался на факультете роботов и робототехнических систем Белорусского государственного политехнического института, получив специальность «Инженер — робототехник».

В 1991—1995 годах изучал бизнес-маркетинг в университете Иллинойса, Чикаго. Получил степень магистра.

Карьера 
На протяжении 20 лет работает на африканском континенте, занимаясь проектами в различных сферах: сельское хозяйство, логистика, горнодобывающая промышленность, инфраструктурное строительство.

В 2011 году оказывал содействие по продвижению польской сельскохозяйственной компании Contractus по Восточной Европе.

В 2015 году сопровождал директора Contractus Витольда Карчевского во время его визита в Танзанию.

С июля 2018 года официально назначен Почетным Консулом Республики Зимбабве в Республике Беларусь.

В марте 2018 года Александр Зингман сопровождал белорусскую делегацию во время ее рабочего визита в Хараре, столицу Зимбабве.

17 января 2019 года в ходе официального визита Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва в Белоруссию в минском Президент-Отеле открылся офис Почетного консульства Зимбабве в Белоруссии во главе с Александром Зингманом.

В ходе своей предпринимательской и консульской деятельности не раз встречался в рамках рабочих визитов с первыми лицами африканских государств, в частности с Президентом Замбии Эдгаром Лунгу, Президентом Мозамбика Филипе Ньюси, Президентом Кении Ухуру Кениата, Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва и многими другими.

Осуществляет реализацию проектов в сфере строительства инфраструктурных объектов, таких как мосты, дороги, здания различного назначения, а также госпитали, социальное жилье, отели и гостиницы. Также занимается инвестициями в сельскохозяйственные проекты. В частности, занимается поставками белорусской сельскохозяйственной техники в страны африканского региона от следующих производителей: МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Гомсельмаш, Гомсельмаш, Лидагропроммаш, Бобруйскагромаш.

18 марта 2021 года Зингман был арестован полицией Демократической Республики Конго по прилёте в аэропорт Лубумбаши, одновременно были арестованы итальянский бизнесмен Паоло Персико, представитель AFTRADE Олег Водчиц и конголезский бизнесмен Моисе Капенде. 31 марта 2021 года Зингман и другие задержанные были освобождены без предъявления обвинения и Зингман вернулся в Зимбабве.

В начале 2023 года Зингман сопровождал Александра Лукашенко в ходе его визита в Зимбабве.

В феврале 2023 года OCCRP выпустил расследование, согласно которому интернет-боты «Команды Хорхе» (израильская группа специалистов по онлайн-влиянию) провели в социальных сетях кампанию влияния в пользу Зингмана, публикуя в том числе материалы, направленные против его конкурента Виталия Фишмана.

Некоторые проекты на африканском континенте

Зимбабве 
25 июня 2020 года Зингман анонсировал сделку между Белоруссией и Зимбабве на сумму 58 миллионов долларов. 30 сентября 2020 года состоялась официальная церемония, посвященная старту проекта по поставке белорусской сельскохозяйственной техники в Зимбабве, на которой присутствовали Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, Министр промышленности Республики Беларусь Пархомчик П. А., представители государственных органов, дипломатических и бизнес-кругов Зимбабве и Беларуси. Помимо поставки техники А. Зингман принимал участие в создании сервисного центра Bison Agro Machinery с учебными классами, осуществляющего гарантийную и сервисную поддержку белорусской техники, а также обучение на самом высоком уровне эксплуатации и ремонту местных специалистов различного профиля под руководством белорусских специалистов. 

Помимо поставки техники также принимал непосредственное участие в создании сервисного центра Bison Agro Machinery, осуществляющего гарантийную и сервисную поддержку белорусской техники, а также обучение местных специалистов эксплуатации и ремонту. На базе сервисного центра оборудованы учебные классы, где под руководством белорусских специалистов осуществляется обучение местных специалистов различного профиля на самом высоком уровне.

Согласно «архиву Пандоры», в 2017 году Зингман вместе с Сергеем Шейманом зарегистрировал офшорную компанию, управлявшую проектом в сфере золотодобычи в Зимбабве. СМИ Зимбабве называют Зингмана «советником» Виктора Шеймана — курирующего взаимоотношения Белоруссии с африканскими странами.

Того 
В 2022 году в активной стадии находится проект по поставке автобусов белорусского производства для муниципальных нужд города Ломе, Того. В частности, Министерство инфраструктуры и транспорта заинтересовано в приобретении современных автобусов, разработанных специально для африканского климата, произведенных в Республике Беларусь.

Замбия 
Ведется работа по созданию сборочного производства белорусских тракторов и навесного оборудования.

Кения 
Прорабатывается проект по поставке тракторов, комбайнов и навесного оборудования (плуги, сеялки, картофелесажалки и т.д.) белорусского производства.

Иная деятельность

Александр Зингман занимался организацией первого Белорусско-Африканского Форума «Беларусь и Африка: новые горизонты», который проходил 6—7 июня 2017 года в Минске. В Форуме приняли участие представители официальных и деловых кругов более двадцати стран Африки: руководители министерств, крупных компаний и банков, представители бизнеса.

Зингман внес большой вклад в организацию и подготовку первого саммита «Россия-Африка», который прошел 24 октября 2019 года в Сочи, Российская Федерация. В работе саммита приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, представители интеграционных объединений Африканского континента.

В сентябре 2019 года вновь сопровождал белорусскую правительственную делегацию, которая прибыла с официальным в Хараре, уже находясь в статусе Почетного консула.

Семья 
Отец — инженер-строитель.

Мать — врач-физиотерапевт.

Жена — Елизавета Денисевич — маркетинг-директор минского ресторана «Фальконэ».

Имеет четверых детей: Максим, Денис, Давид, Маргарита.

Примечания

Ссылки 
 Дипломат или торговец оружием: чем известен задержанный в Республике Конго бизнесмен Александр Зингман
 Показываем, как выглядят владения задержанного бизнесмена Александра Зингмана под Минском
 Honorary Consul Alexander Zingman is a true and reliable friend of Zimbabwe

Предприниматели Белоруссии
Почётные консулы
Фигуранты «Архива Пандоры»